El Torneig de Taixkent 2018, oficialment conegut com a Tashkent Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 29 de setembre de 2018 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista russa Margarita Gasparyan va esdevenir la segona tennista amb rànquing més baix (número 299) en guanyar un títol del circuit WTA després d'Angelique Widjaja (núm. 579) a Bali (2001).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018